Малое Ивановское — название населённых пунктов в Московской области России:

 Малое Ивановское — деревня в городском округе Мытищи.
 Малое Ивановское — деревня в Ступинском районе.

См. также